102 rok naszej ery
 102 rok przed naszą erą
 102 liczba naturalna
 galaktyka Messier 102
 galaktyka NGC 102
 planetoida (102) Miriam
 misja promu kosmicznego STS-102
 102 jest liczbą atomową pierwiastka nobla
 droga wojewódzka nr 102
 droga krajowa nr 102 (Węgry)
 linia kolejowa nr 102
 CII – sonet Williama Szekspira
 Psalm 102
 Rudy 102 – czołg z Czterech pancernych i psa
 film 102 Dalmatyńczyki
 radiostacja R-102
 polski szybowiec PWS-102 Rekin
 radziecki samolot Ił-102
 armata morska 102 mm Mark XVI
 mina ABB Mi 102